Села:
 Онацьки — Київська область, Кагарлицький район, Півецька сільська рада
 Онацьки — Полтавська область, Диканський район, Водянобалківська сільська рада